Sea Wolf – brytyjski system rakietowy
  – nazwa czterech amerykańskich okrętów
  – nazwa dwóch brytyjskich okrętów podwodnych
 Okręty podwodne typu Seawolf – typ okrętów podwodnych
 SSN-21 Seawolf – gra komputerowa, symulacja okrętów podwodnych typu Seawolf
 Sea Wolf – amerykański zespół muzyczny
 Sea Wolf – automat do gry firmy Midway

Zobacz też 
 Wilk morski (ang. Seawolf) – ujednoznacznienie